Taking Over – album degli Overkill del 1987
Taking Over – album di Sizzla del 2001
Taking Over – EP dei The King Blues del 2007